Wrubel oder Vrubel (russisch Врубель) ist der Name folgender Personen:

 Allie Wrubel (1905–1973), amerikanischer Saxophonist, Komponist und Songwriter
 Bill Wrubel, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Dmitri Wladimirowitsch Wrubel (1960–2022), russischer Künstler
 Marshal H. Wrubel (1924–1968), US-amerikanischer Astronom
 Michail Alexandrowitsch Wrubel (1856–1910), russischer Maler des Symbolismus
 Nadeschda Iwanowna Sabela-Wrubel (1868–1913), russische Opernsängerin

Wrubel bezeichnet des Weiteren:
 (1765) Wrubel, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Wróbel